DVT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Phoenix-Deer Valley Municipal, Phoenix (Arizona), Stati Uniti